Diplopeltula är ett släkte av rundmaskar. Diplopeltula ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Diplopeltula